Polska:
 Dobrzany – miasto w Polsce, województwo zachodniopomorskie, powiat stargardzki
 Dobrzany – gmina
 Dobrzany – dawna gromada
 Dobrzany – stacja kolejowa w Dobrzanach
 Dobrzany – wieś w Polsce, województwo dolnośląskie, powiat jaworski

Ukraina:
 Dobrzany – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon gródecki
 Dobrzany – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon stryjski
 Dobrzany – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon mikołajowski